Кадрейта () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера. Занимает площадь 27,3 км². Население — 2098 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 TeleCadreita

Муниципалитеты Наварры